

Patronyme 
 Cyril Brownlie (1895-1954) est un joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Jimmy Brownlie (1885-1973) est un footballeur international écossais.
 Maurice Brownlie (1897-1957) est un ancien joueur de rugby à XV néo-zélandais.